Min Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Min Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Yimin He, vattendrag, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar